Hof ter Rijen (wijk)
 Hof ter Rijen (halte)